Смилевский — фамилия. Известные носители:

 Смилевский, Видое (1915—1979) — югославский и македонский общественно-политический деятель, антифашист, партизан, участник Народно-освободительной войны.
 Смилевский, Гоце (род. 1975) — северомакедонский писатель.